Fußballclub Wacker Innsbruck – società austriaca di calcio con sede a Innsbruck
 Fußballclub Wacker Innsbruck – sezione femminile della sopracitata società
 Fußballclub Wacker Innsbruck (1915-1999) – ex società austriaca di calcio con sede a Innsbruck